Tlatelolco – città-stato precolombiana
 Tlatelolco – quartiere di Città del Messico
 Tlatelolco – sito archeologico di Città del Messico
 Tlatelolco – stazione della linea 3 della metropolitana di Città del Messico